Das Deutsche Nationalteam der Stuckateure ist eine bundesweite Initiative des Bundesverbandes Ausbau und Fassade. Ziel ist die Nachwuchsförderung im Bereich Stuck, Putz und Trockenbau. Hauptsponsor des Nationalteams seit 2023 ist Knauf (vorher: Akurit).

Teammitglieder 

 Annika Fuchs – Sulz am Eck, Baden-Württemberg
 Max Cejka – Erlangen, Bayern
 Lukas Dincher – Auersmacher, Saarland
 Silas Hildebrand – Fronreute, Baden-Württemberg
 David Schaermann – Trittscheid-Üdersdorf, Baden-Württemberg
 Marius Buchholz – Wolfach, Baden-Württemberg
 Nils Kugler – Bad Überkingen, Baden-Württemberg
 Sebastian Mennikheim – Rudersberg, Baden-Württemberg
 Adrian Höschele – Leonberg, Baden-Württemberg
Stand März 2023

Wettbewerbe 
Das Deutsche Nationalteam der Stuckateure nimmt regelmäßig an den Euro- und WorldSkills in der Disziplin Plastering and Drywall Systems teil.

Ergebnisse

Weblinks 
 Nationalteam der Stuckateure Deutschland  Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB (BAF)

Einzelnachweise 

Handwerk
Handwerk (Deutschland)
Nationalmannschaft
Nationalmannschaft (Deutschland)
Stuckateur
Putz